Denemarken
 Voel (parochie),
 Voel (plaats), 

Overige
 voelen, een waarneming
 voelermaat, een meetinstrument waarmee tussenruimtes (spelingen) kunnen worden gemeten. 
 Voelkanny, een plaats in het gemeentelijke district Jelizovski van de Russische kraj Kamtsjatka.
 Voellerdingen (Vœllerdingen), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin (regio Elzas), deel van het arrondissement Saverne.